Inni – amerykańsko-hiszpański film w reżyserii Alejandro Amenábara z roku 2001
 Inni – album koncertowy islandzkiego zespołu Sigur Rós
 Inni – grupa bohaterów serialu Zagubieni
 Inni – określenie Homo sapiens sapiens w cyklu Dzieci Ziemi autorstwa Jean Marie Auel
 Inni – określenie magów, czarownic, wampirów itp. w powieści Nocny Patrol Siergieja Łukjanienko i jej kontynuacjach
 Inni zwani też Białymi Wędrowcami – lodowe upiory w cyklu Pieśń lodu i ognia George’a R.R. Martina i jego serialowej adaptacji Gra o tron